Домініка Цібулкова була чинною чемпіонкою, але не захищала свій титул, знявшись до початку турніру.

Барбора Заглавова-Стрицова виграла титул, у фіналі перемігши Магдалена Рибарикова з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери 
  Наомі Броді

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

Generali Ladies Linz, одиночний розряд
2017
Generali Ladies Linz Singles